Алегрія; Алеґрія

 Алекс Алеґрія (* 1992) — іспанський футболіст, нападник клубу «Мальорка».
 Пілар Алегрія (* 1977) — іспанська політична діячка.
 Сіро Алегрія (1909—1967) — перуанський журналіст, письменник, представник індіанізму.

 Алегрія — муніципалітет у Бразилії, входить до складу штату Ріу-Гранді-ду-Сул.
 Алегрія-Дуланці — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, провінція Алава.

 Alegria — шоу Цирку дю Солей.